Blender generalmente se refiere a Blender al programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. Pero hay otros posibles usos.

Informática 

 Blender, programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales.

Fundaciones de software libre y de código abierto 

 Blender es una organización sin ánimo de lucro que se encarga del desarrollo de Blender, un programa de código abierto para modelado 3D.

Música 

 Blender es el quinto álbum de estudio de Collective Soul, banda estadounidense de rock alternativo, lanzado en el año 2000.

Prensa 

 Blender es una revista estadounidense de música, conocida a menudo por sus eróticas fotografías de celebridades femeninas.